Klaar ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Klaar (1900–1981), österreichischer Architekt und Denkmalpfleger
 Alfred Klaar (ursprünglich: Aaron Karpeles; 1848–1927), Literaturhistoriker, Journalist und Schriftsteller
 Ernst Klaar (1861–1920), deutscher Autor
 Helene Klaar (* 1948), österreichische Rechtsanwältin
 Heli Tiirmaa-Klaar (* 1971), estnische Cyberdiplomatin
 Karl Klaar (1865–1952), österreichischer Archivar und Historiker
 Marianne Klaar (1905–1994), deutsche Übersetzerin und Sammlerin griechischer Volkslieder und Volksliteratur
 Norbert Klaar (* 1954), deutscher Sportschütze
 Sascha Klaar (* 1971), deutscher Show-Pianist der Genres Rock'n'Roll und Boogie-Woogie

Siehe auch:
 Klahr
 Klar
 Claar
 Clar